Unter einem Chemosensor versteht man:

 einen Chemorezeptor auf Sinneszellen
 einen Gassensor zum Nachweis von gasförmigen chemischen Verbindungen
 als elektrochemischen Sensor eine ionenselektive Elektrode
 einen Biosensor, wenn damit chemische Verbindungen nachgewiesen werden sollen